«Same Love» () — песня, записанная Маклемором и Райаном Люьисом при участии певицы Мэри Ламберт, вышла в качестве 3-го сингла с их совместного дебютного студийного альбома The Heist 18 июля 2012 года. Песня посвящена проблемам восприятия ЛГБТ-представителей в американском обществе.

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео было опубликовано на канале Райана Льюиса на видеохостинге YouTube в октябре 2012 года. На церемонии MTV Video Music Awards в августе 2013 года видео было признано лучшим в номинации «Лучшее видео с посланием».

Примечания

Ссылки 
  (более 150 млн просмотров)

Песни 2013 года
Песни ЛГБТ-тематики
Песни, направленные против расизма и ксенофобии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Протестные песни
Дебютные синглы
Песни, спродюсированные Райаном Льюисом